Jean Albert Grand-Carteret, peintre français (1903-1954) ;
 John Grand-Carteret (1850-1927), écrivain français.

Voir aussi 
 

Patronyme français